Dux steht für:

 deutscher Name der Stadt Duchcov in Nordböhmen, Tschechien
 die Einführung des Themas einer Fuge, siehe Dux und Comes
 Dux (Titel), ein römischer Militärrang
 Dux (Automobilhersteller), ehemaliger Kraftfahrzeughersteller aus Leipzig
 Dux Fahrradwerke, ehemaliger russischer Automobilhersteller
 russische Möbelfabrik, welche auch Flugzeuge baute, siehe Liste von Flugzeugtypen/C-D#Duks
 Spielzeug-Markenname der Firma Markes & Co. aus Lüdenscheid, siehe Dux Kino
 Dux (Indikator), Abkürzung für „Deutscher Umweltindex“
 Architeuthis dux, eine umstrittene Artbezeichnung, siehe Riesenkalmar

Dux ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Dux (1822–1881), ungarisch-deutscher Schriftsteller
 Claire Dux (1885–1967), deutsche Sängerin
 Eckart Dux (* 1926), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ferdinand Dux (1920–2009), deutscher Schauspieler
 Friedrich von Hegnenberg-Dux (1810–1872), bayerischer Grundbesitzer und Politiker
 Günter Dux (* 1933), deutscher Soziologe
 Holger A. Dux (* 1958), deutscher Bauhistoriker und pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule Aachen
 Margarethe Dux (1914–2006), österreichische Schauspielerin
 Pierre Dux (1908–1990), französischer Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterleiter
 Walter Dux (1889–1987), deutscher Chemiker und Unternehmer in Hannover und London
 Walti Dux (* 1958), Schweizer Komiker, Fernsehmoderator und Musiker

DUX steht für:
 DUX (Label), 1992 gegründetes polnisches Label für klassische Musik

Siehe auch:

Abkürzung